Bells Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bells Island (Illinois)
 Bells Island (Carteret County, North Carolina)
 Bells Island (Dare County, North Carolina)
 Bells Island (Texas)

Siehe auch:
 Bell Island